Musée national d'histoire naturelle, natuurhistorisch museum in Luxemburg
 Muséum national d'histoire naturelle, natuurhistorisch museum in Frankrijk